ВХЛ в сезоне 2019/2020 — десятый сезон Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Стартовал 5 сентября 2019 года в городе Караганда матчем открытия между обладателем Кубок Петрова сезон 2018/2019 «Сарыаркой» и золотым призёром Всероссийского соревнования по хоккею по итогам прошедшего сезона «Рубином» из Тюмени.

Клубы 
Состав участников пополнили «Динамо» (Тверь), «Номад» (Нур-Султан), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Хумо» (Ташкент) и «ШоуГан» (Пекин).

Вместо ХК «Саров» участие в сезоне примет команда «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).

Регулярный чемпионат

Формат 
В регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2019/2020 принимают участие 34 клуба.

В связи с увеличением количества участников, команды распределены по двум Конференциям и четырем Дивизионам с учетом их географического местоположения, а также транспортной логистики перемещений.

Все команды проводят по одному матчу дома и по одному матчу в гостях с командами своего Дивизиона и своей Конференции. Также, все команды проводят по одному матчу дома и по одному матчу в гостях с командами других Дивизионов другой Конференции согласно утвержденной структуре. Дополнительно, все команды проводят по три «домашних» и три «гостевых» матча с командами своего Дивизиона.

Всего в Регулярном чемпионате команды проведут по 52 матча (по 26 — на своем поле и поле соперника).

По итогам Регулярного чемпионата по восемь команд из каждой Конференции получают право участия во Втором этапе Соревнования (серии матчей по системе плей-офф). Все серии будут проводиться до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей в серии — семь.

При распределении команд в таблицах конференций вне зависимости от набранных очков первые два места занимают победители входящих в них дивизионов.

Турнирное положение команд 

 И — игры, В — выигрыши, ВО — выигрыши в овертайме,ПО — поражения в овертайме, П — поражения, Ш — забитые-пропущенные шайбы, О — набранные очки

Плей-офф 
По итогам регулярного чемпионата по 8 лучших команд в каждой конференции получают номера посева с 1 по 8. 1/8 финала плей-офф проводится перекрестно между Конференциями, пары формируются по следующему принципу - самый высокий номер посева одной Конференции играет с самым низким номером посева другой Конференции, второй - с седьмым, третий - с шестым и четвертый - с пятым.

Команды, вышедшие в четвертьфинал, получают номера посева с 1 по 8 в порядке убывания результатов регулярного чемпионата вне зависимости от Конференций и Дивизионов, в которых они выступали. Пары четвертьфинала, полуфинала и финала формируются по принципу - самый высокий номер посева встречается с самым низким, второй - с предпоследним и так далее.

Преимущество своей площадки получают команды с более высоким номером посева. Серии матчей на всех этапах проводятся до четырех побед.

Победитель плей-офф становится обладателем главного трофея чемпионата - Кубка Петрова.

Сроки проведения игр плей-офф:

 1/8 финала:  22 февраля - 8 марта
 четвертьфинал: 11-26 марта 
 полуфинал: 29 марта - 13 апреля
 финал: 16-30 апреля

Сетка плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

См. также 
 Высшая хоккейная лига

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВХЛ

Высшая хоккейная лига